La 7,5 km sprint femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta il 5 marzo 2011 alle 18:00 (UTC+5). Hanno partecipato 103 atlete.

Risultati

Note

Sprint femminile